Die 32. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  32. Division (3. Königlich Sächsische)
  32. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  32. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division „30. Januar“
  32. Division (Königreich Italien)
  32. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  32. Schützen-Division, eine Division der Roten Armee
  32nd Division (Vereinigtes Königreich)
  32nd Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  32e division d'infanterie (Frankreich)
  32. Division (Japanisches Kaiserreich)
  32. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  32. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  32. Kavallerie-Division (Sowjetunion)

Gepanzerte Verbände 
  32. Panzer-Division (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  32nd Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern